Het wereldkampioenschap curling voor vrouwen 2015 werd van 14 tot en met 22 maart 2015 gehouden in het Japanse Sapporo. Zwitserland slaagde er met succes in diens wereldtitel te verdedigen, door in de finale af te rekenen met Canada.

Overzicht 
Het was de 37ste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen, en de 2de die in Japan werd georganiseerd. Naast gastland Japan, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerden ook Canada en de Verenigde Staten zich automatisch voor het wereldkampioenschap. Voor de Amerikaanse zone waren er immers twee tickets weggelegd, en er diende zich geen uitdager aan. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het afgelopen Europees kampioenschap zich rechtstreeks. Estland, dat achtste was geworden, moest in een duel met Noorwegen, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Sapporo mocht. Uiteindelijk won Noorwegen dit voorrecht. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde het beste land van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, naast het al geplaatste Japan. Dit ticket werd uiteindelijk gegrepen door China.

De finale van het wereldkampioenschap werd gespeeld op 22 maart tussen Zwitserland en Canada. Het werd een tactische finale met vier blanc ends. Zienderogen namen de Zwitsers echter afstand; na zes ends stond het 4-0. De Canadezen vochten in het zevende end terug met 2 punten waardoor er toch nog een spannend einde ontstond. In de negende end maakte de Canadezen zelfs 4-3, maar de Zwitsers hadden de hamer in het laatste end en maakte het professioneel af, waardoor Zwitserland voor de vijfde keer wereldkampioen werd. Rusland won de strijd om de derde plaats van Schotland.

Groepsfase

Zeventiende speelronde 
Donderdag 19 maart 2015, 19:00 uur

Donderdag 19 maart 2015, 19:00 uur

Donderdag 19 maart 2015, 19:00 uur

Donderdag 19 maart 2015, 19:00 uur

Tiebreak 
Vrijdag 20 maart 2015, 09:00 uur

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 21 maart 2015, 17:00 uur

Derde plaats 
Zondag 22 maart 2015, 09:00 uur

Finale 
Zondag 22 maart 2015, 15:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Sapporo 2015

Curling in 2015
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sport in Hokkaido